Jairo - pai de uma garota ressuscitada por Jesus, episódio conhecido como a Filha de Jairo.
 Jairo de Assis Almeida — futebolista que defendeu o Atlético Mineiro nos anos 1920 e 1930.
 Jairo do Nascimento — futebolista que atuava como goleiro e defendeu Corinthians e Coritiba nos anos 1970 e 1980.

Desambiguações de antropônimos